Тонто может означать:
 Национальный монумент Тонто — скальные жилища индейцев в штате Аризона.
 Тонто — одно из племён в составе западных апачей.
 Тонто — персонаж.
  — национальный лес в американском штате Аризона.
  — река в Мексике, приток реки Папалоапан.